Debiet van gassen en vloeistoffen;
Flow (mentale toestand);
Flow (rap), een hiphopterm;
Flow (televisieserie), een Nederlandse televisieserie;
Flow (tijdschrift), een Nederlands vrouwentijdschrift.